
Сухопутные войска Бразилии () — один из видов вооружённых сил Федеративной Республики Бразилия. Задачей сухопутных сил Бразилии является быстрое и эффективное подавление очагов опасности внутри страны, так и за её пределами.

История

Организационная структура 

Руководство войсками осуществляет командующий через главный штаб и командование наземных операций, которому подчиняются восемь региональных боевых командований: «Юг», «Юго-Восток», «Восток», «Север», «Северо-Восток», «Планалто», «Амазония» и «Запад». В состав региональных боевых командований СВ входят: 7 пехотных дивизий; 5 отдельных бригад; части и подразделения боевого и тылового обеспечения, а также военные научно-исследовательские учреждения и учебные заведения.

Вооружение и военная техника 

Согласно данным Международного института стратегических исследований (IISS) в 2019 году численность Сухопутных войск Бразилии составляла 214 тысяч человек и они имели в своём распоряжении следующую технику:

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница сухопутных войск Бразилии

См. также 

Сухопутные войска Бразилии